Hola peut désigner :
 Le mot espagnol hola signifiant « bonjour ».
 Le magazine people espagnol ¡Hola!

Patronymie 

 Pierre Hola, joueur de rugby à XV des Tonga

Toponymie

Hola, une ville dans la province de la côte.

dans la voïvodie de Lublin
 Hola, un village dans le powiat de Biała Podlaska
 Hola, un village dans le powiat de Włodawa